Kazankerk (Dolgoproedny)
 Kazankerk (Irkoetsk)
 Kazankerk in Jasenevo
 Kazankerk (Kolomenskoje)